Nelcuorenellanima é um álbum de estúdio lançado pelo cantor e compositor italiano Dick Danello. O álbum foi gravado em Milão, Florença, Udine e São Paulo. 

Música da Itália
Álbuns de músicos da Itália